Вулиця Миколи Вінграновського (Київ)
 Вулиця Миколи Вінграновського (Миколаїв)

Вулиці, названі на честь людей